Гладишевський Євген Іванович — український кристалохімік, засновник Львівської кристалохімічної школи, професор Львівського університету.
 Гладишевський Роман Євгенович — член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор.